Wang Yanjun (+935), formeel Min Huizong, koning en keizer van Min (928/933-935)
 Xia Huizong (1060-1086), keizer van de Westelijke Xia (1067-1086)
 Song Huizong (1082-1135), keizer van Song (1100-1126)
 Toghun Temür (1320-1370), ook bekend als Yuan Huizong, laatste keizer van Yuan (1333-1368/1370)